Tony Martin kan henvise til:

 Tony Martin (britisk sanger) (født 1957) - britisk sanger
 Tony Martin (amerikansk sanger) (1913–2012) - amerikansk sanger
 Tony Martin (cykelrytter) (født 1985) - tysk landevejsrytter